Martiza Aristizábal Quintero (Granada, 21 de diciembre de 1986) es una periodista y presentadora de televisión colombiana.

Biografía 
Desde su adolescencia se radicó en Bogotá. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia. En 2004 debutó como presentadora suplente del noticiero Telepaís. En 2007 pasó a Noticias Uno como periodista política e hizo la cobertura informativa en las elecciones de congresistas, gobernadores y alcaldes.

Entre 2010 y 2013 estuvo vinculada a CNN en Español como periodista política y presentadora suplente con Patricia Janiot, Carlos Montero e Ismael Cala en los Estados Unidos. En 2014 regresó a Colombia a seguir como periodista política. Posteriormente pasó a ser presentadora de fines de semana y luego de la emisión matinal, con Juan Eduardo Jaramillo y Andrea Jaramillo.

Referencias 

Nacidos en Granada (Antioquia)
Mujeres periodistas de Colombia
Presentadores de RCN Noticias
Alumnado de la Universidad Externado de Colombia